XII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 12-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 2003/2004 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат. Первый дивизион

Группа А

Турнирная таблица

Группа Б

Турнирная таблица

Матчи за места 
Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Матч за 1-е место

Регулярный чемпионат. Высший дивизион

Результаты игр

Турнирная таблица

Стыковые матчи

Плей-офф

Гранд-финал

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте «ISP BiNet»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте хоккейного клуба «Днепр−Метеор» и «Днепровские Волки» 
 Первая лига чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте хоккейного клуба «Днепр−Метеор» и «Днепровские Волки» 
 Первая лига чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте хоккейного клуба «Днепр» Херсон 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2003/2004 на сайте «Elite Prospects» 

2003/2004
2003 год в хоккее
2004 год в хоккее